Georges Groussard ist der Name folgender Personen:

* Georges Groussard (Widerstandskämpfer) (1891–1980), französischer Widerstandskämpfer
 Georges Groussard (Radsportler) (* 1937), französischer Radsportler